Stanisława Nowicka (1905–1990) – polska śpiewaczka, aktorka filmowa, teatralna i tancerka kabaretowa
 Stanisława Nowicka (1912–2018) – polska architektka i rysowniczka